Станислав Рышард Добровольский (; 14 марта 1907, Варшава — 27 ноября 1985, там же) — польский поэт, прозаик, переводчик, культурный и общественный деятель.

Биография 
Из рабочих. В 1926—1929 годах изучал польскую филологию и право в Варшавском университете. В 1926 году дебютировал в газете «Robotnik». В 1929 году опубликовал сборник стихов «Прощание с Фермопилами». В 1930-х годах — инициатор создания левой авангардистской поэтической группы «Квадрига». В 1937 году был редактором журнала «Nowa Kwadryga».

В годы нацистской оккупации действовал в подполье. Под псевдонимом «Голиард» в рядах Армии Крайовой, был офицером Бюро информации и пропаганды. Участник Варшавского восстания, во время которого работал на повстанческой радиостанции «Блыскавица» («Молния»). Автор песни «Штурмовая» (Песня Варшавского восстания 1944 г.). Узник лагеря в Ламбиновице и «офлага» II D Гросс-Борн.

После войны принял новую просоветскую польскую власть, служил офицер-политработником и военным корреспондентом народного Войска Польского. Воспел в стихах Сталина. Публично поддержал власти во время общественной дискуссии конца 60-х гг. Автор антисемитского романа "Глупое дело".

В 1976 году выступил на митинге на варшавском Стадионе Десятилетия, назвав рабочие протесты в Радоме и Урсусе склочничеством.

 "Вспоминаю, как в 1976 г. в Варшаве собрали вече, чтобы осудить рабочие протесты в Радоме (в июне 1976 г. правительство объявило о повышении цен на продовольственные товары, в некоторых случаях в два раза, и рабочие в Радоме объявили забастовку и вышли на улицы с протестами). Происходило все на стадионе Десятилетия, и Добровольский там выступал: «Я — поэт Варшавы, — начал он. — Меня зовут Станислав Рышард Добровольский». И тишина, потому что никто не понимал, чего он хочет, а энтузиазм был небезопасен. А он продолжал в том же духе: «В последние годы мне довелось испытывать радость от того, что я видел, но сейчас я испытываю стыд за этих смутьянов из Радома. Возвращайтесь спокойно в свои учреждения. Я тоже возвращаюсь в свое учреждение». Я спросил Антония Слонимского (Антоний Слонимский /1895-1976/ — поэт, драматург, фельетонист), о каком учреждении речь. А он: «Так его в Твурках держат» (Твурки — психиатрическая лечебница в Мазовии)".

Избранная библиография

Сборники поэзии 
 Прощание с Фермопилами / Pożegnanie Termopil (1929),
 Автопортрет / Autoportret (1932),
 Ворожба / Wróżby (1934),
 Возвращение на Повислие / Powrót na Powiśle (поэма, 1935),
 Яносик из Тарховой / Janosik z Tarchowej (поэма о вожде крестьянского восстания. 1937),
 Штурмовая / Szturmówka — период оккупации,
 Варшавские дети / Warszawskie dzieci — период оккупации,
 Перо в вихре (1946),
 Избранные произведения (1946),
 Перо на вихре / Pióro na wichrze (1946),
 Спартак (пьеса в стихах, 1947),
 Генерал Вальтер / Generał Walter (1949),
 Избранное / Poezje wybrane (1953),
 А если кому то дорога / A jeśli komu droga… (1959),
 Дом и другие стихи / Dom i inne wiersze (1964),
 Ничего не будет / Nim się stanie (1967),
 Опыты / Doświadczenia (1974),
 Лиричное и нелиричное / Lirycznie i nielirycznie (1974),
 Песни о войне и мире / Pieśni o wojnie i pokoju (1978) и др.

Проза 
 Легенда о Яносике / Baśń o Janosiku (1955),
 Варшавская записная книжка / Notatnik warszawski (1950),
 Вторая варшавская записная книжка / Drugi notatnik warszawski (1955),
 Варшавская Карманьола / Warszawska karmaniola (1955),
 Петр и Анна / Piotr i Anna (1957),
 Наше время / Nasz czas (1961),
 Трудная весна / Trudna wiosna (1961),
 Сегодняшний день / Dzień dzisiejszy (1966),
 Глупое дело / Głupia sprawa (1969),
 Сага рода / Saga rodu (1971),
 На Повислие и на Воле / Na powiślu i na Woli (1974),
 Эсперанза / Esperanza (1976) и др.

Переводил на польский Пушкина и Лермонтова, Н. Асеева, М. Танка и др.

Награды и премии 
 Командорский крест со звездой Ордена Возрождения Польши
 награда города Варшава (1950 и 1966)
 премия Министерства Национальной обороны Польши II степени (1963)
 премия Министра Культуры и Искусства I степени (1965)
 Почетный гражданин города Плоньска.

Примечания

Литература 
 Ю. Л. Булаховская. Станислав Рышард Добровольский: Жизнь и творчество / АН УССР, Ин-т лит. им. Т. Г. Шевченко, Киев. Наук. думка 1990

Ссылки 
 Станислав Рышард Добровольский. Стихи

Писатели Польши
Поэты Польши
Участники Варшавского восстания 1944 года
Заключённые концлагерей нацистской Германии
Переводчики Польши
Почётные граждане Плоньска
Поэты-песенники Польши
Члены Союза польских писателей
Армия крайова
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки
Члены Польской объединённой рабочей партии